

Geografia
Stati Uniti d'America
Melvin – villaggio della Contea di Ford, Illinois
Melvin – città della Contea di Osceola, Iowa
Melvin – villaggio della Contea di Sanilac, Michigan
Melvin – città della Contea di McCulloch, Texas

Onomastica
Melvin – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Chasity Melvin – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
Cleveland Melvin – cestista statunitense
Ed Melvin – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Eric Melvin – chitarrista statunitense
Leland Melvin – astronauta statunitense
Marcus Melvin – cestista statunitense
Mekenna Melvin – attrice statunitense
Murray Melvin – attore britannico